Жустін Енен-Арденн була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участь.

Ліндсі Девенпорт виграла титул, у фіналі перемігши Єлену Янкович з рахунком 6–4, 3–6, 6–4.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Примітки

Посилання 
 2005 Dubai Championship at itftennis.com 

Dubai Tennis Championships 2005
Dubai Tennis Championships